Чемпионат Чехии по баскетболу 2011/2012 являлся 20 сезоном «ЖБЛ» — высшего женского баскетбольного дивизиона Чехии. Чемпионом Чехии в 6-й раз стала пражская команда «ЗВВЗ УСК».

Регламент 
Турнир проводился в три этапа

1) предварительный — 12 команд с 21 сентября 2011 года по 28 января 2012 года играют между собой по круговой системе дома и на выезде.

2) квалификационный — команды, занявшие с 1 по 6-е место, образуют группу «А1», команды с 7 по 12 место — группу «А2». Очки, набранные на первом этапе, сохраняются. С 8 февраля по 14 марта 2012 года команды внутри групп играют между собой.

3) плей-офф — команды группы «А1» (3-6-е места) и лучшие четыре команды группы «А2» образуют сетку, начиная с 1,8 финала. Серии плей-оффа проходят до трёх побед по схеме 2-2-1. Команды, занявшие 1 и 2-е место в группе «А1», принимают участие в турнире с полуфинала.

Участники

Регулярный сезон

1-й этап

2-й этап

Группа А1 
 Турнирная таблица

Группа А2 
 Турнирная таблица

Плей-офф 

 Матч за 3-е место
 Кара — ВС «Прага» — 0-3 (67:68, 59:69, 70:83)

ФИНАЛ

Итоговое положение 

  Фриско СИКА
  ВС «Прага»
 4. Кара 
 5. Сокол 
 6. Слованка
 7. Валосун 
 8. Локомотив
 9. Чеш коал Олдаст
 10. БЛК ВСЕ
 11. Плиска Студанка 
 12. ДСК Баскетбол

Лучшие 
По версии сайта Eurobasket.com

Символическая пятёрка турнира
  Хана Нездарилова («Слованка»)
  Линдсей Уэлен («ЗВВЗ УСК»)
  Тереза Печкова («Фриско СИКА»)
  Делиша Милтон-Джонс («ЗВВЗ УСК»)
  Петра Рейзингерова («ВС „Прага“»)

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Примечания

Ссылки 
 Оф. сайт Чешской федерации баскетбола
 Статистика турнира на сайте Европейский баскетбол

2011 год в баскетболе
2012 год в баскетболе
Чемпионаты Чехии по баскетболу
Спорт в Чехии в 2011 году
Спорт в Чехии в 2012 году